

Persone

Altro
Richards – comune degli Stati Uniti in Missouri
Cratere Richards – cratere lunare
Cratere Richards – cratere su Venere